Irina Bara e Ekaterine Gorgodze erano le campionesse in carica, ma hanno deciso di partecipare con compagne diverse. Gorgodze ha fatto coppia con Tímea Babos ma sono state sconfitte al primo turno da Danka Kovinić e Nadia Podoroska. Bara ha fatto coppia con Sara Errani e hanno sconfitto in finale Jang Su-jeong e You Xiaodi con il punteggio di 6-1, 7-5.

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Ekaterine Gorgodze (primo turno)
  Ingrid Gamarra Martins /  Luisa Stefani (quarti di finale)

  Andrea Gámiz /  Eva Vedder (semifinale) 
  Jessie Aney /  Ingrid Neel (primo turno)

Wildcard 

  Martina Capurro Taborda /  Julia Riera (primo turno)

Alternate 

  Yvonne Cavallé Reimers /  Rosa Vicens Mas (primo turno)

  Jang Su-jeong /  You Xiaodi (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Argentina Open 2022